Gli United Newland Crusaders sono una squadra di football americano di Hanko e Lohja, in Finlandia; fondati nel 2017 come collaborazione tra gli Hanko Sun City e i Lohja Lions, hanno vinto 1 titolo nazionale maschile di secondo livello.

Dettaglio stagioni

Tornei nazionali

Campionato

Vaahteraliiga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

I-divisioona

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Riepilogo fasi finali disputate

Palmarès
 1 Spaghettimalja (2020)

Note

Collegamenti esterni